in de analyse, differentieerbaarheid
 in de logica, bewijsbaarheid